Tommy Robredo era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare.

Guillermo García López ha sconfitto in finale Marcel Granollers per 5-7, 6-4, 6-3.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Kevin Anderson (secondo turno)
 Gaël Monfils (ritirato)
 Benoît Paire (quarti di finale)
 Marcel Granollers (finale)

 João Sousa (secondo turno)
 Federico Delbonis (semifinale)
 Robin Haase (primo turno)
 Guillermo García López (campione)

Qualificati

 Gilles Simon (primo turno)
 Roberto Carballés Baena (semifinale)

 Filip Peliwo (secondo turno)
<li> David Goffin (primo turno)

Lucky loser 
 Andrej Kuznecov (quarti di finale)

Wildcard 

  Hicham Khaddari (primo turno)
  Gaël Monfils (ritirato)

<li>  Lamine Ouahab (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Grand Prix Hassan II 2014
ATP World Tour 2014